Кванза — річка в Анголі.
 Кванза — грошова одиниця Анголи.
 Кванза — свято, яке відзначають афроамериканці з 26 грудня по 1 січня.